Actio Publiciana bezeichnet:
 Actio Publiciana (Römisches Recht)
 Petitorische Ansprüche (Deutschland)
 Actio Publiciana (Österreich)